1912 — одна́ ты́сяча девятьсо́т двена́дцать — может означать:

 1912 — натуральное число между 1911 и 1913.
 1912 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1912 — объект Мессье 38 — рассеянное скопление в созвездии Возничего.

В литературе 
 1912 год в литературе

В искусстве 
 1912 год в кино
 1912 год в театре

В музыке 
 1912 год в музыке

В науке 
 1912 год в науке

На транспорте 
 1912 год в истории общественного транспорта